Эпеи может означать:

  — жители северной Элиды.
  — коммуна во Франции, в округе Перон.